Петтс () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1914—1991) — британский художник, гравёр и витражист.
  (род. 1938) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Английской футбольной лиги в составе клуба «Арсенал».

См. также